Список чемпионов женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), история которой берёт свой старт в 1981 году. С дебютного сезона и до первенства 2015 года финальной серии как таковой не было, так как финал состоял всего лишь из одного матча. С 2016 года финальная серия проводится до двух побед (до трёх матчей в серии). В 2016 году до двух побед проводилась только финальная серия, а с 2017 года серии из трёх встреч стали проходить и на стадии полуфиналов.

Самой титулованной командой женской НБЛ является «Канберра Кэпиталз» (девять титулов). Второе место занимает клуб «Нанавадинг Спектрес» (шесть чемпионств), причём завоевал он их в очень короткие сроки, всего за семь лет (1983—1989), который с 1992 года выступает в Юго-Восточной Австралийской баскетбольной лиге (ЮВАБЛ). Пять титулов в активе клуба «Аделаида Лайтнинг», который в последний раз выигрывал первенство в далёком 2008 году. Главным же неудачником лиги является команда «Сидней Юни Флэймз», которая играла в финале женской НБЛ тринадцать раз, проиграв из них в девяти, клуб «Мельбурн Бумерс» уступил в четырёх финалах из шести.

Легенда к списку

Список чемпионов женской НБЛ

Лидеры по количеству чемпионских титулов и финалов среди действующих команд ЖНБЛ

Лидеры по количеству чемпионских титулов и финалов среди бывших команд ЖНБЛ

Ссылки 
 

Женская национальная баскетбольная лига